A Kim Yeong-cheol vagy Kim Yŏng-ch'ŏl (김영철) utalhat a következő személyekre:

 Kim Jongcshol (1946), észak-koreai politikus
 Kim Jongcshol (1953), dél-koreai színész
 Kim Jongcshol (1958), dél-koreai ügyvéd
 Kim Jongcshol (1972), észak-koreai súlyemelő
 Kim Jongcshol (1974), dél-koreai humorista, televíziós személyiség
 Kim Jongcshol (1976), dél-koreai labdarúgó